«Заслу́женный строи́тель Росси́йской Федера́ции» — почётное звание, входящее в систему государственных наград Российской Федерации.

Основания для присвоения 
Звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» присваивается высокопрофессиональным инженерно-техническим работникам строительных, производственных, конструкторских и научно-исследовательских организаций, а также организаций промышленности строительных материалов за личные заслуги:
 в строительстве высококачественных зданий и сооружений, имеющих большую архитектурную ценность, соответствующих сложившемуся в районе застройки архитектурно-строительному ансамблю, при строительстве которых использовались современные высококачественные энергосберегающие и экологически чистые материалы;
 в разработке, внедрении и применении новых строительных технологий и материалов, позволяющих существенно повысить качество, долговечность и экологичность возводимых объектов при снижении себестоимости их строительства;
 в реализации крупных проектов по строительству высококачественного социального жилья и реконструкции ветхого жилищного фонда;
 в создании на территории Российской Федерации нового производства высококачественных, экологически чистых строительных материалов с применением современного высокотехнологичного оборудования, способствующего повышению качества и конкурентоспособности производимой продукции, улучшению её потребительских свойств;
 в подготовке квалифицированных кадров для строительной промышленности и промышленности строительных материалов.
Почётное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности в организациях строительного комплекса Российской Федерации и при наличии у представленного к награде лица отраслевых наград (поощрений) федеральных органов государственной власти или органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Порядок присвоения 
Почётные звания Российской Федерации присваиваются указами Президента Российской Федерации на основании представлений, внесённых ему по результатам рассмотрения ходатайства о награждении и предложения Комиссии при Президенте Российской Федерации по государственным наградам.

История звания 
Почётное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» установлено Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 1995 года № 1341 «Об установлении почётных званий Российской Федерации, утверждении положений о почётных званиях и описания нагрудного знака к почётным званиям Российской Федерации». Тем же указом утверждено первоначальное Положение о почётном звании, в котором говорилось:
Почётное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» присваивается высокопрофессиональным работникам строительства, промышленности строительных материалов, строительной индустрии за заслуги в производственной деятельности, разработке и внедрении прогрессивных проектов и технологий, передового опыта организации работ, механизации и автоматизации труда, достижении высокой эффективности производства и качества строительно-монтажных работ и работающим в строительных, научно-исследовательских, проектных, проектно-изыскательских, монтажных и других организациях 15 и более лет.
В настоящем виде Положение о почётном звании утверждено Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации».

Нагрудный знак 
Нагрудный знак имеет единую для почётных званий Российской Федерации форму и изготавливается из серебра высотой 40 мм и шириной 30 мм. Он имеет форму овального венка, образуемого лавровой и дубовой ветвями. Перекрещенные внизу концы ветвей перевязаны бантом. На верхней части венка располагается Государственный герб Российской Федерации. На лицевой стороне, в центральной части, на венок наложен картуш с надписью — наименованием почётного звания.

На оборотной стороне имеется булавка для прикрепления нагрудного знака к одежде. Нагрудный знак носится на правой стороне груди.

Переходный период 
В России до принятия Указа Президента Российской Федерации от 30 декабря 1995 года № 1341 действовали правовые акты об установлении почётных званий РСФСР. После изменения наименования государства с «Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика» на «Российская Федерация» (см. Закон РСФСР от 25 декабря 1991 года № 2094-I) в названиях всех почётных званий наименование «РСФСР» было заменено словами «Российской Федерации», таким образом, с 1992 года до 30 марта 1996 года производилось присвоение однотипного почётного звания РСФСР, существовавшего с 1961 года, с тождественным современному наименованием.

Примечания

Литература

См. также 
 Заслуженный строитель РСФСР

Почётные звания Российской Федерации